Uda se poate referi la:

 Comuna Uda, o unitate administrativă în România, în județul Argeș.
 Satul Uda, o localitate în comuna Uda.
 Comuna Uda-Clocociov, o unitate administrativă în România, în județul Teleorman.
 Satul Uda-Clocociov, o localitate în comuna Uda-Clocociov.
 Satul Uda-Paciurea, o localitate în comuna Uda-Clocociov.
 Satul Uda, o localitate în România, județul Iași, comuna Tătăruși.
 Municipiul Uda, o localitate în Japonia, în prefectura Nara.